Todeszone steht für:
 Gewässerbereiche mit stark vermindertem Sauerstoffgehalt, siehe Hypoxie (Ökologie)
 den Höhenbereich oberhalb von 7.000 Metern ü. NN, in dem für Menschen kein dauerhafter Aufenthalt möglich ist, siehe unter Höhenbergsteigen #Todeszone
 Todeszone – Nach dem Super-GAU in Biblis, eine Dokufiktion von Joachim Faulstich und Georg M. Hafner

Siehe auch: